Dey kan som auktorsförkortning betyda:

 Jonathan Paul Dey
 Santanu Dey

Robotskapade auktorsförkortningar